14-й чемпионат Европы по софтболу среди мужчин 2018 проводился в городах Гавличкув-Брод и Костелец-над-Орлици (Чехия) с 25 по 30 июня 2018 года с участием 12 команд. В Чехии мужской чемпионат Европы проводился в 6-й раз, в городе Гавличкув-Брод в 3-й раз, в городе Костелец-над-Орлици впервые. Три лучшие команды получали квалификацию на чемпионат мира 2019.

Чемпионом Европы стала (в 10-й раз в своей истории) сборная Чехии, победив в финале сборную Нидерландов. Третье место заняла сборная Дании.

Впервые в чемпионате Европы участвовала сборная Литвы.

Формат соревнований 
Сначала команды, разбитые на две группы (A, B) по 6 команд, участвуют в групповом этапе, где по круговой системе играют между собой в один круг. Шесть лучших команды (три из каждой группы) проходят в классификацию за 1—6 места. Оставшиеся шесть команд играют классификационные матчи за 7—12 места.

Групповой этап 

Группа A

Группа B

Матч Дания — Словакия был отменён.

 Проходят в классификацию за 1—6 места
 Проходят в классификацию за 7—12 места

Классификация за 7—12 места 
Команды играют по круговой системе в один круг; результаты матчей команд из одной группы на групповом этапе учитываются. Две лучшие команды играют за 7-е место.

Классификация за 1—6 места 
Команды играют по круговой системе в один круг; результаты матчей команд из одной группы на групповом этапе учитываются. Четыре лучшие команды выходят в плей-офф за 1—4 места, две оставшиеся играют за 5-е место.

 Проходят в плей-офф за 1—4 места

Плей-офф

Итоговая классификация 

 Команды, квалифицированные на чемпионат мира 2019

Примечания 

2018 год в софтболе
2018
Софтбол
Международные соревнования по софтболу в Чехии
Чемпионаты Европы в Чехии
Софтбол
Июнь 2018 года